Кендерли — топоним в Казахстане:

 Кендерли — село в Мангистауской области Казахстана, в подчинении у городской администрации Жанаозена.
 Кендерли — озеро в районе Беимбета Майлина Костанайской области.

См. также 

 Кендирли — залив у восточного берега Каспийского моря.